Der Ratchaburi Football Club, bis August 2022 unter dem Namen Ratchaburi Mitr Phol Football Club () bekannt, ist ein professioneller thailändischer Fußballverein aus Ratchaburi. Der Verein spielt in der höchsten thailändischen Liga.

Ratchaburis Spitzname ist „The Dragons“ ().

Vereinsgeschichte 
Der Verein wurde 2004 gegründet. Bis 2007 spielte man in der zweiten Liga, der Thai Premier League Division 1. Mit einem zwölften Platz 2007 stieg man in die Regional League Division 2, die dritte Liga Thailands, ab. Hier spielte der Verein in der Central/East-Region. 2011 wurde man Meister und stieg wieder in die Thai Premier League Division 1 auf. Nach nur einem Jahr in der Division 1 schaffte man sofort den Aufstieg in die Thai Premier League, der ersten Liga Thailands. Das erste Jahr belegte man einen 15. Platz. In den Folgejahren hatte man immer einen einstelligen Tabellenplatz. 2018 wurde man zwölfter und hielt die Klasse, da am Ende der Saison fünf Vereine den Weg in die Thai League 2 antreten mussten. Anfang 2018 übernahm der ehemalige deutsche Nationalspieler Christian Ziege den Trainerposten. Ziege gab diesen jedoch nach nur zwei Monaten wegen Konflikten mit der Besitzerfamilie wieder auf. Auch der österreichische Trainer Lassaad Chabbi und der Italiener Marco Simone blieben 2018 bzw. 2019 jeweils nur wenige Monate in Ratchaburi.

Anfang August 2022 wurde vom Verein mitgeteilt, dass sich der Verein in Ratchaburi Football Club umbenannt hat.

Stadion 

Von 2007 bis 2016 spielte der Verein im Ratchaburi Stadium. Da dieses nicht mehr den Anforderungen entsprach, entschloss man sich 2016 ein neues Stadion zu bauen. Das Stadion wurde in der Stadt Huai Phai errichtet. Nach der  Fertigstellung hat das Stadion ein Fassungsvermögen von 10.000 Personen. Das Stadion wurde nach dem Hauptsponsor Mitr Phol Stadium (Thai: มิตรผล สเตเดี้ยม) benannt. Nach Beendigung des Sponsorings wurde das Stadion 2022 nach dem neuen Sponsor in Dragon Solar Park umbenannt. Eigentümer des Stadions ist der Ratchaburi Mitr Phol FC. Das Stadion ist ein reines Fußballstadion.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Thai Premier League Division 1
 Meister: 2012 

 Regional League Division 2 – Central / East
 Meister: 2011 

 Thai League Cup
 Finalist: 2012, 2013

 FA Cup
 Sieger: 2016
 Finalist: 2019

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Ehemalige Spieler

Trainer

Beste Torjäger ab 2011

Ratchaburi Mitr Phol FC U23

Saisonplatzierung

Beste Torjäger seit 2017

Saisonplatzierung

National

International

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2013

Weblinks 
 Ratchaburi Mitr Phol in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Ratchaburi FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Einzelnachweise/Erläuterungen 

Thailändischer Fußballverein
Gegründet 2004
Sport (Ratchaburi)